Eisenzeithaus ist die Bezeichnung von

 Eisenzeithaus Darpvenne
 Eisenzeithaus Grafhorn